Artem, alliance pluridisciplinaire et interuniversitaire unissant l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy
Artem est un prénom masculin porté principalement en Ukraine et en Russie
ARTeM, Atelier de recherche sur les textes médiévaux, fondé en 1983 à l'Université Nancy-II par Michel Parisse

Notes et références